Delnița ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Delnița (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Delnița (Suceava), Dorf im Kreis Suceava

Delnitá steht für:
 Delnitá (Einheit), altes rumänisches Flächenmaß